Fritzen ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Fritzen (1838–1919), Bischof von Straßburg
 Aloys Fritzen (auch Alois Fritzen; 1840–1916), deutscher Jurist und Politiker der Zentrumspartei
 Joachim Fritzen (1909–1996), deutscher Sinologe und Musikwissenschaftler
 Karl Fritzen (1844–1933), deutscher Jurist und Politiker der Zentrumspartei
 Marianne Fritzen (1924–2016), deutsche Atomkraftgegnerin
 Marlies Fritzen (* 1962), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Michael Fritzen (* 1938), deutscher Musiker
 Michael Fritzen (Journalist) (* 1941), deutscher Journalist
 Nicola Fritzen (* 1978), deutscher Schauspieler
 Michael Fritzen (* 1938), deutscher Musiker, Sänger, Texter und Bandleader
 Stefan Fritzen (1940–2019), deutscher Posaunist und Orchesterleiter

Fritzen steht auch für:
 Fritzen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen, siehe Sosnowka (Kaliningrad, Gurjewsk, Chrabrowo), Siedlung im Rajon Gurjwsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Johs. Fritzen & Sohn, Reederei in Emden